Список народных артистов Туркменистана'''

 1990-е годы 

 1991 год 
 Халмамедов, Нуры — композитор (11.12.1991) посмертно 1992 год 
 Алиджанова, Гульширин — певица (13.02.1992)
 Атданов, Аннаберды — певец (11.03.1992) посмертно Хансахатов, Джепбар — певец (11.03.1992) посмертно Сарыев, Таган — (08.09.1992) посмертно Кешиков, Нурмухаммед — актёр (23.10.1992)
 Хезреткулиева, Кумуш — певица (23.10.1992)

 1993 год 
 Ниязов, Керимберды — художественный руководитель Национального ансамбля народного танца Туркменистана (09.02.1993) посмертно Мамедкулиева, Огулдырды — актриса театра (03.04.1993)
 Артыков, Атаджан  — солист Узбекской государственной филармонии имени М. Кариякубова (04.05.1993)
 Худайшукуров, Атаджан  — художественный руководитель ансамбля «Аму толкуны» Каракалпакской государственной филармонии имени Бердака (04.05.1993)
 Моллаев, Берды — актёр (06.05.1993)
 Аловов, Ата — актёр и кино, художественный руководитель Туркменского государственного театра кукол (29.04.1993)
 Чарыев, Мями — директор Туркменской государственной филармонии (21.06.1993)
 Атаханов, Меред Сердарович — кинорежиссёр (29.06.1993) посмертно Овезгеленов, Ходжан — актёр (29.06.1993) посмертно Сапаров, Дурды — актёр (29.06.1993) посмертно Аннабердыев, Торе — актёр (28.08.1993)
 Аннамамедов, Хаджигар — актёр (26.10.1993) посмертно Аширов, Какаджан — художественный руководитель Туркменского государственного экспериментального молодёжного театра «Джан»(26.10.1993)
 Ахмедов, Вели — композитор (26.10.1993)
 Джафарова, Светлана — художественный руководитель танцевального ансамбля «Менгли» (26.10.1993)
 Геленов, Овез — актёр (26.10.1993)
 Сапаров, Усман — кинорежиссёр (26.10.1993)
 Чарыкулиев, Атабай — певец, музыкант (26.10.1993)
 Якубов, Абдулла — театральный режиссёр (09.11.1993)
 Аманов, Вельмурад — директор Туркменского государственного академического театра драмы имени Молланепеса (12.11.1993)
 Назаров, Гурт — оперный певец (12.11.1993)
 Ханыева, Огультач — актриса театра (12.11.1993)
 Нурмухаммедова, Джамал — руководитель фольклорной студии Министерства товаров народного потребления Туркменистана (19.11.1993)
 Текаев, Овезгельды — самодеятельный музыкант (21.11.1993)

 1994 год 
 Курдова, Аннагуль — певица (15.01.1994)
 Худайназаров, Байрамдурды — композитор (21.01.1994)
 Исаков, Беньямин — режиссёр Туркменской государственной филармонии имени М. Тачмурадова (23.02.1994)
 Язмурадов, Джумадурды — режиссёр Национальной телерадиокомпании Туркменистана (08.07.1994)
 Атакгаев, Курбанназар — режиссёр Национальной телерадиокомпании Туркменистана (08.07.1994)
 Нурымов, Ёламан — художественный руководитель ансамбля народных инструментов Национальной телерадиокомпании Туркменистана (27.09.1994)
 Машаков, Бакы — музыкант-туйдукист (29.09.1994) посмертно Смелянский, Леонид — хореограф (31.10.1994) посмертно 1995 год 
 Джапаров, Коша — балетмейстер (20.02.1995)
 Хамраев, Ачил — дирижёр военного оркестра (10.11.1995)

 1996 год 
 Мамедвелиев, Тачмамед — театральный режиссёр (15.01.1996)
 Аллабердыев, Нурберды — актёр (15.01.1996)
 Аннамурадов, Нурмурад — актёр (15.01.1996)
 Аррыков, Оразназар — актёр (15.01.1996)
 Аннамурадова, Оразгуль — заведующая кафедрой Туркменской национальной консерватории (02.05.1996)
 Карягдыев, Атагельды — певец, преподаватель Туркменской национальной консерватории (02.05.1996)

 1997 год 
 Дурдыева, Джерен — актриса театра и кино (15.02.1997)
 Неймарк, Гарольд — художественный руководитель ансамбля скрипачей имени Президента Ниязова (04.03.1997)

 1998 год 
 Ишанкулиев, Чары — актёр и кино (24.03.1998)
 Реджепов, Реджеп — композитор (27.04.1998)
 Алланова, Энегуль — актриса театра (03.06.1998)

 1999 год 

 2000-е годы 

 2000 год 

 2001 год 
 Амангельдыев, Худайназар — композитор (23.05.2001)
 Сейдуллаев, Байрам — театральный режиссёр (23.05.2001)
 Модыев, Мамедберды — певец (07.06.2001)

 2002 год 
 Дурдыева, Марал — певица (17.05.2002)
 Абдулин, Салават — руководитель детской танцевальной группы (27.10.2002)

 2003 год 
 Ходжакулиев, Реджепдурды — актёр (18.03.2003)
 Овлякулиев, Аннакули — певец (18.03.2003)

 2004 год 

 2005 год 
 Одаев, Аман — актёр (04.12.2005)
 Бекиев, Мухаммед — актёр (04.12.2005)
 Бердыев, Чары — актёр (04.12.2005)

 2006 год 
 Арнаклычев, Рехмет — певец (22.05.2006)
 Абасова, Оразгуль — актриса (20.10.2006)

 2007 год 
 Курдова, Гульшат — певица (12.10.2007)
 Таджимов, Какадурды — певец, учитель музыки и пения средней школы (12.10.2007)
 Акыев, Ягшимурад — актёр (12.10.2007)

 2008 год 
 Курбаналиев, Керимберды — певец (15.04.2008)
 Дормидонтова, Елена — руководитель танцевального ансамбля «Нязли» Государственного банка Туркменистана по внешнеэкономической деятельности (26.10.2008)
 Союнов, Байраммурад — художественный руководитель ансамбля народных инструментов культурно-делового центра нефтегазового комплекса Туркменистана (26.10.2008)
 Хыдыров, Дангатар — заведующий музыкальным отделом Туркменского национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули (26.10.2008)
 Аннареджепов, Аннакурбан — певец (26.10.2008)
 Байрамгельдыев, Мурадгельды — певец (26.10.2008)
 Нурыева, Гульнара — певица (26.10.2008)
 Курбан, Курбанов — музыкант (26.10.2008)
 Ханов, Акмухамед — певец (26.10.2008)
 Худайкулиев, Байрамдурды — проректор по учебной работе Туркменской национальной консерватории (26.10.2008)
 Ходжатов, Ашир — преподаватель кафедры струнных инструментов Туркменской национальной консерватории (26.10.2008)
 Курбанов, Аширмурад — актёр (26.10.2008)
 Байрамбердыева, Эне — киноактриса, пенсионерка (26.10.2008)
 Мамедова, Лачинбиби — певица (26.10.2008)
 Аллабердыев, Шакули — главный специалист Отдела культуры города Абадан Ахалского велаята (26.10.2008)
 Керимов, Реджепкули — хормейстер (26.10.2008)
 Чарыев, Какагельды — художественный руководитель Дома бахши города Мары (26.10.2008)
 Оразбердыев, Сувханберды — организатор культурных мероприятий (26.10.2008)

 2009 год 
 Дурдыев, Кияс — бахши (09.10.2009)
 Шихимов, Парахат — бахши (09.10.2009)
 Хамидов, Пальван — режиссёр (09.10.2009)
 Бердыев, Оразгельды — главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Туркменистана (09.10.2009)
 Аннаева, Огулбагыт — пенсионерка (09.10.2009)
 Чарыева, Огулдовлет — диктор радио (09.10.2009)
 Ходжаева, Шемшат — бахши (09.10.2009)
 Гутлымурадов, Бекмурад — доцент кафедры народных музыкальных инструментов Туркменской национальной консерватории (09.10.2009)
 Вельмурадова, Аманбиби — редактор телевидения (09.10.2009)
 Иламанов, Ата — преподаватель Туркменской национальной консерватории (09.10.2009)
 Оразсахатов, Каков — кинорежиссёр (09.10.2009)
 Байрамов, Ораз — актёр (09.10.2009)
 Сапардурдыев, Амангельды — актёр (09.10.2009)
 Агабаев, Гулмурад — актёр (09.10.2009)
 Гуммадов, Оразмурад — актёр, режиссёр, драматург, преподаватель Туркменского государственного института культуры (09.10.2009)
 Курыев, Курбанкули — преподаватель туркменского языка и литературы, музыки и пения педагогического училища (09.10.2009)
 Мураддурдыев, Аннакули — певец (09.10.2009)
 Ишанкулиев, Миргельды — дирижёр (09.10.2009)
 Алламурадов, Хакберды — музыкант (09.10.2009)
 Меляев, Анна — актёр (09.10.2009)
 Мышшиев, Махтумкули — редактор радио (09.10.2009)
 Репов, Аннамухаммед — художественный руководитель детского танцевального ансамбля (09.10.2009)
 Одаев, Сапармурад — кинорежиссёр (09.10.2009)

 2010-е годы 

 2010 год 
 Аннанепесов, Оразмурад — заведующий кафедрой народных музыкальных инструментов Туркменской национальной консерватории (08.10.2010)
 Гельдымурадов, Байрам — диктор телевидения и радио (08.10.2010)
 Халмурадов, Корчмурад — оперный певец (08.10.2010)
 Реджепбаев, Сатмамед — заведующий отделом культуры этрапа Гурбансолтан эдже Дашогузского велаята (08.10.2010)
 Ходжаев, Ораздурды — переводчик (08.10.2010)

 2011 год 
 Бекмиев, Ильмурад — преподаватель кафедры кино- и телерадиоискусств Туркменского государственного института культуры (09.10.2011)
 Дурдыев, Хайтмурад — актёр (09.10.2011)
 Омарова, Герек — актриса театра (09.10.2011)

 2012 год 
 Ахмедова, Дурсун — актриса театра (10.10.2012)
 Аннагельдыева, Мяхригуль — певица, актриса театра (10.10.2012)
 Довыева, Халбике — певица, актриса театра (10.10.2012)
 Сапаров, Амановез — музыкант-преподаватель (10.10.2012)
 Бабаниязов, Бердынияз — директор спецшколы-интерната при Туркменской национальной консерватории (10.10.2012)
 Ильясов, Керим — музыкант (10.10.2012)
 Амандурдыев, Парахат — певец (10.10.2012)
 Гошаева, Алтынгуль — певица (10.10.2012)
 Мамедова, Аманбиби — заведующая отделом культуры Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (10.10.2012)

 2013 год 
 Керимов, Байраммурад — актёр (13.05.2013)
 Оразмурадова, Энеджан — актриса (13.05.2013)
 Джумадурдыева, Акджа — актриса (24.06.2013)
 Джепбаров, Тойкули — музыкант (24.06.2013)
 Бердыев, Бяшим — директор Лебапской велаятской специальной школы искусств (24.06.2013)
 Касымов, Мухаммедкули — актёр (08.10.2013)
 Нурыев, Байрам — балетмейстер (08.10.2013)
 Рейимова, Огулбиби — руководитель Культурно-делового центра нефтегазового комплекса Туркменистана (08.10.2013)
 Атаев, Аллаберды — преподаватель детской школы искусств (08.10.2013)
 Реджепов, Бабагельды — актёр (08.10.2013)

 2014 год 
 Бекназарова, Ляле — руководитель фольклорного музыкально-песенного ансамбля «Алтын мензил» Государственного предприятия промышленного железнодорожного транспорта Министерства железнодорожного транспорта Туркменистана (07.10.2014)
 Мухаммедниязов, Мухаммеддурды — преподаватель кафедры народных музыкальных инструментов Туркменской национальной консерватории (07.10.2014)
 Курбанов, Реджепгельды — актёр (07.10.2014)
 Ходжакова, Сахыдурсун — певица (07.10.2014)

 2015 год 
 Бабаев, Курбанмурад — заведующий дирижёрской кафедрой Туркменской национальной консерватории (11.09.2015)
 Дурдыев, Сахат — режиссёр (11.09.2015)

 2016 год 
 Курбанова, Нязик — актриса (09.09.2016)
 Худайкулиев, Нуры — актёр, певец (09.09.2016)
 Худайбердыев, Союнмамед — художественный руководитель ансамбля народного танца «Гюллер» Культурного центра города Хазар Балканского велаята

 2017 год 
 Аннанов, Керим — кинорежиссёр (21.03.2017)
 Бюльбюль оглы, Полад  — Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России (27.04.2017)
 Бяшимов, Шамамед — художественный руководитель отделения народного творчества Государственного института культуры Туркменистана (27.04.2017)
 Сапаров, Акмухаммед (Акыш Сапаров) — певец, композитор (27.04.2017)
 Нурягдыев, Черкез — (08.10.2017) посмертно Дабашиев, Курбанмурад — (08.10.2017) посмертно 2018 год 
 Сейитлиев, Чарыяр — актёр (16.09.2018)
 Амангельдыев, Оразгельды — актёр (16.09.2018)
 Ходжамухаммедов, Нурыгандым — главный дирижёр эстрадного оркестра «Оваз» Дворца мукамов Государственного культурного центра Туркменистана (16.09.2018)
 Аманмурадов, Оразмурад — преподаватель кафедры сольного пения Туркменской национальной консерватории (16.09.2018)
 Суханова, Акджагуль — актриса (16.09.2018)
 Караджаев, Какагельды — актёр (16.09.2018)
 Аннаниязова, Джамал Курбан — (16.09.2018) посмертно Бяшимов, Акмурад — (16.09.2018) посмертно''

2019 год 
 Якубова, Тыллагозель — актриса театра (08.09.2019)
 Бердыев, Атаджан — преподаватель кафедры эстрадного искусства Туркменской национальной консерватории (08.09.2019)
 Худайбердыев, Хакберды — режиссёр отдела культуры пресс-центра Министерства внутренних дел Туркменистана (22.11.2019)

2020-е годы

2022 год 
 Гурдова, Оразгул Ахмедовна — артист вокала (солист) по уровню мастера сцены Национального музыкально-драматического театра Туркменистана имени Махтумкули Гурдовой (23.09.2022)
 Овезова, Гозель Гурбандурдыевна — преподаватель кафедры эстрадного искусства Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой (23.09.2022)

См. также 
 Народный артист Туркменистана
 Государственные награды Туркмении

Примечания 

Народные артисты Туркменистана
Списки:Туркменистан